Коно́цибе, или колпачо́к () — род грибов семейства .

Синоним:

Биологическое описание 

Плодовые тела шляпконожечные, небольших размеров. Шляпка обычно конической или напёрстковидной формы, чаще всего хрупкая. Пластинки коричневого цвета. Покрывало отсутствует.

Споровый порошок коричневого цвета.

Клетки пластинок при увеличении бутылковидной формы.

Список видов 
Род Коноцибе включает более 200 видов.

Литература

Ссылки 
 

Больбитиевые
Роды грибов